Het ATP-toernooi van Marseille 2018 (met de officiële naam Open 13) werd van 19 tot en met 25 februari 2018 gehouden op de overdekte hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers 

Eerste reekshoofd David Goffin trok zich terug om te herstellen van een oogblessure opgelopen tijdens het ATP-toernooi van Rotterdam.

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Jan-Lennard Struff → vervangen door  Malek Jaziri
  Yūichi Sugita → vervangen door  Stéfanos Tsitsipás
  Jo-Wilfried Tsonga → vervangen door  Laslo Đere
  David Goffin → vervangen door  Blaž Kavčič
  Florian Mayer → vervangen door  Serhij Stachovsky (LL)

Opgaven 
  Damir Džumhur - ziekte
  Stan Wawrinka - knieblessure

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille